PCI est un sigle, qui peut signifier :

Sciences et techniques

Science 

 Peer Community in, un processus de recommandation de prépublication d'article scientifique basé sur de l'évaluation par les pairs et de l'open access.

Informatique 
 PCI en informatique est un bus utilisé pour la connexion de cartes de contrôle de périphériques externes dont ont été dérivés les standards PCI Express, Mini PCI et PCI-X.
 Plan de Continuité Informatique, stratégie permettant d’assurer la reconstruction de tout ou partie d'un système d’information, en cas de crash critique ou d’une destruction. Le PCI inclus un sous plan nommé PRI (Plan de Reprise Informatique). Ne pas confondre avec le PCA (Plan de continuité d'activité) qui est globale à une organisation (le PCI n'étant qu'une partie d'un PCA).

Énergétique et processus industriels 
 Pouvoir calorifique inférieur

Médecine 
 Perte de conscience initiale, en médecine d'urgence et en secourisme,
 , une mesure de l'état de conscience ;
 Percutaneous Coronary Intervention
 Produit de contraste iodé

Culture et société 
 Patrimoine culturel immatériel (de l'humanité),

Administration 
 Plan cadastral informatisé, en France,
 Protection civile, en Suisse,

Économie 
 Programme de comparaison internationale,
 Prix de cession interne
 Payment Card Industry, ensemble de règles à observer concernant la sécurité des cartes bancaires.

Entreprises 
 Pro Conseil Industries,

Politique 
 Parti communiste d'Inde ;
 Parti communiste d'Inde (marxiste) ;
 Parti communiste indochinois ;
 Parti communiste indonésien ;
 Parti communiste internationaliste ;
 Parti communiste internationaliste (lambertiste) ;
 Parti communiste internationaliste (Italie) ;
 Parti communiste d'Irlande ;
 Parti communiste italien ;
 Parti communiste italien (2016) ;
 Parti communiste irakien